Bouchet se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philippe Bouchet
 Dominique Doumenq Bouchet